— японский актёр.

Известен своей склонностью к странным ролям, из которых наиболее популярна роль L, которого играл в фильмах 2006 года «Тетрадь смерти», «Тетрадь смерти: Последнее имя» и «L: Изменить мир» в 2008 году; также он озвучивал Джелоуса в аниме-сериале «Тетрадь смерти». Он сыграл роль Соити Нэгиси и Иоганна Краузера II в экранизации Detroit Metal City и играет главные роли в Kamui Gaiden в сентябре 2009 года в Японии. Также Кэнъити снимался в рекламных роликах.

1 апреля 2011 года женился на актрисе Коюки, которая на 9 лет его старше. 8 января 2012 года у них родился первый сын, а в январе 2013 — дочь.

Фильмография

Сериалы 
 Gokusen (2002)
 Дети Войны 5 (2003)
 1 Litre of Tears (2005) — Кавамото-сэмпай
 Tsubasa No Oreta Tenshitachi (2006), эпизод 2 — Синго (Таро-сан)
 Sono 5 fun mae (2006) — Юка Такаси (Мини-драма)
 Sexy Voice and Robo (2007) — Robo
 Нана (2007)
 Zeni Geba (2009)

Озвучка 
 Тетрадь смерти(аниме)(2006) (Gelus)

Ссылки 
 HORIPRO SQUARE Мужчины Мацуяма
 HORIPRO株式会社ホリプロ

Примечания